Rumunjska''':
 Mirăslău (Alba, Rumunjska), grad u županiji Alba
 Mirăslău (rijeka)